Jan van Heelu (ook wel Jan van Leeuwe(n) genoemd) was een Brabantse kroniekschrijver die leefde in de tweede helft van de 13e eeuw. Hij was waarschijnlijk afkomstig uit een klooster bij Helen-Bos bij Leeuw (tegenwoordig Zoutleeuw, Vlaams-Brabant). Zijn werk is vergelijkbaar met dat van Jacob van Maerlant.

Rijmkroniek
Van Jan van Heelu is weinig bekend. Het enige overgeleverde werk is de uit twee delen bestaand en 8948 verzen tellende rijmkroniek "die yeeste van den slag van Woeringen" over de geschiedenis van Brabant tussen 1261 en 1288, welke eindigt met daden van hertog Jan I van Brabant bij de Slag bij Woeringen die plaatsvond op 5 juni 1288. Van Heelu heeft deze slag waarschijnlijk als ooggetuige bijgewoond. Hij schreef de kroniek waarschijnlijk tussen 1288 en 1294.

Een handschrift uit ca. 1440 van deze rijmkroniek bevindt zich in de collectie van de Koninklijke Bibliotheek. Jan Frans Willems gaf de tekst in 1836 uit onder de titel "Rymkronyk van Jan van Heelu betreffende den slag van Woeringen van het jaer 1288, uitgegeven met ophelderingen en aenteekeningen"

Externe link 
 

Middelnederlands schrijver
13e-eeuws schrijver
Zuid-Nederlands schrijver (voor 1830)
Persoon in de Nederlanden in de 13e eeuw